Dywizje piechoty noszące numer 90:

 90 Ropszyńska Dywizja Strzelców Armii Czerwonej (1936-1946)
 90 Lekka Dywizja Piechoty Wehrmachtu (1941-1943 → 90 Dywizja Grenadierów Pancernych)
 90 Dywizja Piechoty (USA) (1917-1919, 1942-1945 i od 1995)